Bruille-lez-Marchiennes, Noorderdepartement
 Bruille-Saint-Amand, Noorderdepartement